Francisco Ruiz Miguel (né en 1949), matador espagnol.
 Francisco Ruiz Velasco (?), scénariste, dessinateur, coloriste mexicain de bande dessinée.